Накіб () — титул володаря в ісламських державах, нижча за імамів категорія шейхів. «Накіб» за арабської перекладається як «той хто перевіряє й засвідчує» і означає представника Мухаммада на Землі, який засвідчує пророків та нащадків Магомета.
Накіб оль-ешраф — голова нащадків Пророка.

Див. також 
 Алавіти

Примітки

Література 
  Ансар Али-заде Исламский энциклопедический словарь, 2007.

Іслам
Ісламські терміни
Духовні звання в ісламі